Municipio de Estherville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Estherville (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burleigh.
 Municipio de Estherville (condado de Emmet, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Emmet.